

Basiliche 
 Basilica di San Bartolomeo Apostolo a Benevento

Chiese 
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa ad Almenno San Bartolomeo
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Puos d'Alpago frazione di Alpago
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo ad Argenta
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Bagnaria
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Caberra di Costageminiana, frazione di Bardi
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Bastida Pancarana
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Borghetto Lodigiano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Borgomanero
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Boves
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Branzi
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Camino, frazione di Oderzo
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Capriana
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Caresana, frazione di San Dorligo della Valle
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Casalgrande Alto, Casalgrande
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Castenedolo
Chiesa di San Bartolomeo Apostolo - chiesa a Cesena
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Chiarano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Chiusaforte
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Cinto Euganeo
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – Costa Volpino
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo ad Erto
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Ferrara
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Fisciano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Fiumalbo
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Formigine
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Gallio
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Sampierdarena
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Staglieno
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa di Lavenone 
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Loria
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Medolla
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Melarolo, frazione di Trivignano Udinese
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Montagna
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Nocera Superiore
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Orgnano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Papozze
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa di Portacomaro
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Porto Viro
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Resana
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Roveredo in Piano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Salzano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Sillano Giuncugnano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Siziano
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Temù
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Cella di Palmia, frazione di Terenzo
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Tremosine sul Garda
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Barcola, frazione di Trieste
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo ad Opicina, frazione di Trieste
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Collagna, frazione di Ventasso
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Vermiglio
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Vignale Monferrato
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Vignola-Falesina
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo – chiesa a Villa Bartolomea
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Vinovo
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo e Martire a Comano Terme
 Collegiata di San Bartolomeo Apostolo a Busseto

Pievi 
 Pieve di San Bartolomeo Apostolo a Pignano
 Pieve di San Bartolomeo Apostolo, a Ponsano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bartolomeo